NGC 4949 (другое обозначение — PGC 45161) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4949
Волосы Вероники (созвездие)